Iriarte är ett spanskt efternamn, som bland andra:

 Bernardo de Iriarte (1735–1814), spansk politiker och diplomat
 Domingo de Iriarte (1739–1795), spansk diplomat
 Frédéric Iriarte (född 1963) fransk-svensk designer och konstnär
 Ignacio de Iriarte (1620–1685), spansk målare 
 Juan de Iriarte (1702–1771), spansk språkvetare
 Santos Iriarte (1902–1968), uruguayansk fotbollsspelare
 Tomás de Iriarte (1750–1791), spansk poet

Se även 

 Charles Yriarte (1832–1898), fransk författare